Минимальный размер оплаты труда в Парагвае — это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, которую работодатели по закону имеют право выплачивать своим работникам в Парагвае. Сумма определяется парагвайским правительством.

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля в 2017 году, в соответствии с декретом № 7351, от 27 июня в 2017 года, подписанным президентом Орасио Картесом, равен ₲ 2 041 123 (приблизительно $368 согласно июльской котировке 2017 года). Документ устанавливает рост в размере 3,9 % по отношению к предыдущему минимальному размеру оплаты труда. Ежедневный минимальный размер оплаты труда составил ₲ 78 505 для частного сектора. Минимальный размер оплаты труда с 1 июля в 2018 года, в соответствии с декретом № 9088/18, от 22 июня 2018 года, подписанным ныне бывшем президент Орасио Картесом, равен ₲ 2 122 562 (приблизительно $350.08 согласно июльской котировке 2018 года). Документ устанавливает рост в размере 3,5 % по отношению к предыдущему минимальному размеру оплаты труда. Ежедневный минимальный размер оплаты труда составляет ₲ 81 252 для частного сектора.

Следует отметить, что в Парагвае минимальная заработная плата не увеличивается, если инфляция не достигнет или не превысит 10 %, накопленных с момента последнего повышения. Хотя последние корректировки 2017—2018 годов были исключениями (инфляция составляла по 7,7 % и 3,9 %).

Корректировка минимальной заработной платы в Парагвае после вступления в силу Закона 5764/16 устанавливается на основе межгодового изменения индекса потребительских цен и его влияния на национальную экономику к июню каждого года.

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля в 2021 года, в соответствии с указом № 5562, составляет ₲ 2 289 324 (приблизительно $333) в месяц.

История

Примечания

Ссылки 
 POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO

Литература 
 Mario Damill, Roberto Frenkel EL RÉGIMEN DE SALARIOS MÍNIMOS EN EL PARAGUAY

минимальный размер оплаты труда по странам
Экономика Парагвая